Birmese schubbuikspecht
 Grote schubbuikspecht
 Kleine schubbuikspecht